Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 10–24 lutego 2018 w Gangneung, w Korei Południowej. Zawody odbędą się w czternastu konkurencjach: wyścigu na 500 m, 1000 m, 1500 m, masowym, drużynowym kobiet i mężczyzn oraz 5000 m i 10 000 m mężczyzn i 3000 m i 5000 m kobiet. Po raz pierwszy na zimowych igrzyskach olimpijskich odbędzie się rywalizacja w biegu masowym.

Kwalifikacje 

Łącznie na igrzyskach wystąpi 180 zawodników (80 kobiet i 100 mężczyzn). Narodowy komitet olimpijski może wystawić liczbę zawodników na podstawie wyników czterech pierwszych weekendów Pucharu Świata 2017/2018.

Terminarz 
Oficjalny terminarz igrzysk.

Medaliści

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona igrzysk

Przypisy